Die Fußball-Amateurliga Saarland 1954/55 war die 4. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde der SV St. Ingbert. In der Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest belegte St. Ingbert den zweiten Platz, der zum Aufstieg berechtigte. Rot-Weiß Sulzbach und der SC Großrosseln mussten nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1955/56 kamen der SV Herrensohr und der VfB Theley als Aufsteiger aus den Bezirksligen, sowie Viktoria Hühnerfeld als Absteiger aus der II. Division.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1954/55 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1954/55
1954